Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier III, se dispute à Tokyo du  au .

Jill Craybas remporte le simple dames. En finale, elle bat Silvija Talaja, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shinobu Asagoe et Nana Miyagi.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2002
Japon
Sport au Japon en 2002
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en septembre 2002
Tennis en octobre 2002